Buick Serie 70 steht für einen Teil folgender Serien:

 Buick Roadmaster (1940–1957)
 Buick Skylark (1953)